Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Astynoos fils de Phaéton, père de Sandocos ;
 Astynoos fils de Protiaon, guerrier troyen à la guerre de Troie.